Чери:

. Чери — компания Chery Automobile.

Персоналии 
 Чери, Роберто — уругвайский футболист.
 Чери, Тамаш — венгерский футболист.

 Ана Чери — американская фото- и фитнес-модель.
 Тина Чери — американская порноактриса.

См. также 
 Чера (значения)
 Черов